

Astronomia
 12718 Le Gentil – asteroide della fascia principale
 Cratere Le Gentil – cratere lunare

Persone
 Guillaume Le Gentil – astronomo francese
 Jean Michel Rollin Roth Le Gentil, noto come Jean Rollin – regista cinematografico, sceneggiatore, attore e scrittore francese

Pagine correlate
Gentil